Stefan Cvijović, poznatiji kao Cvija (Beograd, 3. avgust 1989) srpski je pevač, kompozitor i tekstopisac.

Biografija 
Rođen je 3. avgusta 1989. u Beogradu. Od 2006. bavi se muzikom, sarađivao je sa mnogim izvođačima kao što su Rasta, Ana Mašulović, Deniro, Frka, kao i sa jednom od najpopularnijih grupa, Elitnim odredima. Takođe je sarađivao sa Markom Stojkovićem — MC Stojanom, Dadom Polumentom, MC Yankoom, Darom Bubamarom, Connectom i mnogim drugim. Završio je fakultet za dizajn zvuka.Takođe, poznata je njegova veza sa voditeljkom Jovanom Medić.

Cvija je 2009. godine osnovao svoju produkcijsku kuću pod nazivom -{Hit Music}-.

Diskografija

Albumi

Videografija

Nagrade 
 Pesma dijaspore (Pozovi me, Beč)
 Najslušanija pesma godine (Nema te, Beograd)
 Beogradski pobjednik (Nema te, Beograd)
 Nagrada Valentino televizije (Gde si ti, 2014)

Reference

Spoljašnje veze 
 Stefan Cvijović Cvija na discogs.com

Рођени 1989.
Српски певачи
Српски композитори
Српски текстописци
Музичари из Београда